Брајан Кокс (; Данди, 1. јун 1946) шкотски је глумац. Први је играо лик Ханибала Лектора у филму Ловац на људе из 1986. године.

Филмографија 

|-
| 1971. || || Nicholas and Alexandra || Троцки || 
|-
| 1975. || || In Celebration || Стивен Шо || 
|-
| 1983. || || King Lear || Бергунди || ТВ драма
|-
| 1986. || Ловац на људе || Manhunter || др Ханибал Лектор || 
|-
| 1990. || || Hidden Agenda || Кериган || 
|-
| 1991. || || The Lost Language of Cranes  || Овен Бенџамин || ТВ филм
|-
|rowspan="3" | 1993. || || Inspector Morse: The Deadly Slumber  || Мајкл Степингс || ТВ филм
|-
| || Sharpe: Sharpe's Rifles || мајор Хоган || ТВ филм
|-
| || Sharpe: Sharpe's Eagle || мајор Хоган || ТВ филм
|-
|rowspan="2" | 1994. || || Iron Will || Ангус Мактиг || 
|-
| || Prince of Jutland || Етелвајн || 
|-
| rowspan="2" | 1995. || Роб Рој || Rob Roy || Килерн || 
|-
| Храбро срце || Braveheart || Аргајл Волас || 
|-
| rowspan="3" | 1996. || Ланчана реакција || Chain Reaction || Лајман Ерл Колјер || 
|-
|  Бљесак смрти || The Glimmer Man || господин Смит || 
|-
|  Дуг пољубац за лаку ноћ || The Long Kiss Goodnight || др Нејтан Волдман || 
|-
| rowspan="3" | 1997. || Пољуби девојке || Kiss the Girls || шеф Хатфилд || 
|-
| || The Boxer || Џо Хамил || 
|-
| || Red Dwarf || краљ || ТВ серија
|-
| rowspan="2" | 1998. || || Desperate Measures || капетан Џеремаја Касиди || 
|-
| Рашмор || Rushmore || др Нелсон Гугенхајм || 
|-
| rowspan="3" | 1999. || || The Minus Man || Даг Дурвин || 
|-
| || The Corruptor || Шон Волас || 
|-
| || For Love of the Game || Гери Вилер || 
|-
| rowspan="5" | 2000. || || Longitude || лорд Мортон || ТВ филм
|-
| || Complicity || инспектор Макдан || 
|-
| || Mad About Mambo || Сидни Маклохлин || 
|-
| || Nuremberg || Херман Геринг || 
|-
| || A Shot at Glory || Мартин Смит || 
|-
| rowspan="4" | 2001. || || Super Troopers || капетан Џон О’Хејген || 
|-
| || L.I.E. || Велики Џон Хариган || 
|-
| || Strictly Sinatra || Чисом || 
|-
| || The Affair of the Necklace || Minister Breteuil || 
|-
| rowspan="7" | 2002. || || Bug || Сир || 
|-
| || The Rookie || Џим Морис Старији || 
|-
| Борнов идентитет || The Bourne Identity || Ворд Абот || 
|-
| Круг || The Ring || Ричард Морган || 
|-
| Адаптација || Adaptation. || Роберт Маки || 
|-
| Двадесетпети сат || 25th Hour || Џејмс Броган || 
|-
| || The Trials of Henry Kissinger || приповедач || 
|-
| rowspan="3" | 2003. || Икс-људи 2 || X2 || Вилијам Страјкер || 
|-
| || Manhunt || The Director || видео-игра (глас)
|-
| || The Reckoning || Тобајас || 
|-
| rowspan="3" | 2004. || || Killzone || Сколар Висари || видео-игра (глас)
|-
| Троја || Troy || Агамемнон || 
|-
| Борнова надмоћ || The Bourne Supremacy || Ворд Абот || 
|-
| rowspan="4" | 2005. || || Blue/Orange || др Роберт Смит || ТВ филм
|-
| || Match Point || Алек Хјуит || 
|-
| || The Ringer || Гери Баркер || 
|-
| || Red Eye || Џо Рисерт || 
|-
| rowspan="3" | 2006. || || The Flying Scotsman || Даглас Бакстер || 
|-
| || Deadwood || Џек Лангриш || ТВ серија
|-
| || Running with Scissors || др Финч || 
|-
| rowspan="4" | 2007. || Зодијак|| Zodiac || Мелвин Бели || 
|-
| || Battle for Terra || генерал Хемер || глас 
|-
| || The Water Horse: Legend of the Deep || стари Ангус || 
|-
| Смицалица ил' посластица || Trick 'r Treat || господин Криг || 
|-
| rowspan="5" | 2008. || || Red || Ејвери Ладло || 
|-
| || The Escapist || Френк Пери || 
|-
| || The Colour of Magic || приповедач || глас (ТВ филм)
|-
| || Agent Crush || Спанерс || глас
|-
| || Shoot on Sight || Данијел Тетнант || 
|-
| rowspan="9" | 2009. || || Killzone 2 || Сколар Висари || видео-игра (глас)
|-
| || Scooby-Doo and the Samurai Sword || зелени змај || глас
|-
| || Kings || краљ Веспер Абедон || ТВ серија
|-
| || Trick 'r Treat || господин Криг || 
|-
| || The Take || Ози || ТВ серија
|-
| || Tell-Tale || Ван Дорен || 
|-
| Фантастични господин Лисац || Fantastic Mr. Fox || ТВ репортер || глас
|-
| || The Day of the Triffids || Денис Мансен || ТВ серија
|-
| || The Good Heart || Жак || 
|-
| rowspan="4" | 2010. || Доктор Ху || Doctor Who || Од Елдар || глас (ТВ серија) 
|-
| || On Expenses || Мајкл Мартин || ТВ филм
|-
| || The Big C || Кетијев отац || ТВ серија 
|-
| Ред || Red || Иван Симанов || 
|-
| rowspan="9" | 2011. || || The Sinking of the Laconia || капетан Рудолф Шарп || ТВ филм
|-
| || Killzone 3 || Сколар Висари || видео-игра (глас)
|-
| Кориолан || Coriolanus || Мененије || 
|-
| || Ironclad || Олбани || 
|-
| || The Veteran || Гери || 
|-
| Планета мајмуна: Почетак || Rise Of The Planet Of The Apes || Џон Ландон || 
|-
| || Edwin Boyd: Citizen Gangster || Гловер Бојд || 
|-
| || Exit Humanity || Малком Јанг || глас
|-
| Откривање пирамида || The Revelation of the Pyramids || наратор || документарац
|-
| rowspan="2" | 2012. || Кампања || The Campaign || Рејмонд Хаџинс || 
|-
| Мој град || My City || Новинар || кратки филм режисера Фрејзера Мардока
|-
| rowspan="4" | 2013. || || Red 2 || Иван Симанов || 
|-
| Крв || Blood || Лени Ферберн || 
|-
| || Mindscape || Себастијан || 
|-
| Она || Her || Алан Вотс || глас
|-
| rowspan="2" | 2014. || || Believe || Сер Мет Базби || 
|-
| Икс-људи: Дани будуће прошлости || X-Men: Days of Future Past || наредник Вилијам Страјкер || архивски снимци; дели улогу са Џошом Хелманом
|-
| rowspan="2" | 2015. || Пиксели || Pixels || адмирал Портер || 
|-
| || Forsaken || Џејмс Макерди || 
|-
| rowspan="2" | 2016 || || The Carer || Сер Мајкл Гифорд || 
|-
| Аутопсија Џејн Доу || The Autopsy of Jane Doe || Томи Тилден || 
|-
| rowspan="5" | 2017. || || Bob the Builder: Mega Machines || Конрад || глас
|-
| || Super Troopers 2 || капетан Џон О’Хејган || 
|-
| Черчил || Churchill || Винстон Черчил || 
|-
| || The Etruscan Smile || Рори Макнил || 
|-
| || The Blue Mauritius || Џек Барнард || 
|-
| 2024. || Господар прстенова: Рат Рохирима || The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim'' || Хелм Маљшака || глас
|-
|}

Референце

Видети још 
 Црвени Змај (роман)

Спољашње везе 

 
 Интервју и клипови из филмова

Рођени 1946.
Шкотски глумци
Британски глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит